Солеци́зм ( от  от названия ) — синтаксически неправильный оборот речи, не искажающий смысла высказывания.

Термин «солецизм» был произведён античными риторами от названия города Солы, греческой колонии в Киликии, Малая Азия. Город был основан колонистами из Аргоса и Линдоса (Родос), но потомки переселенцев, смешавшись с местным населением, утратили чистоту древнегреческого языка. Термин встречается у Квинтилиана, Авла Геллия и других древнеримских авторов.

В риторике солецизмом назывался вообще неправильный языковой оборот.

В лингвистике обычно используется более узкий смысл, в котором так называется неправильный синтаксический оборот, ошибка в выборе грамматических форм для какого-либо синтаксического построения.

Лингвистика 
Солецизм, как правило, возникает при нарушении правил согласования членов предложения или правил согласования главных и придаточных предложений.

Примеры нарушения согласования членов предложения:
 «Кто нуждается в санаторном лечении, необходимо обеспечить его» (вместо «…будет им обеспечен»).
 «Один или два моих товарищей» (вместо «…или двое моих товарищей»).
 «Сколько время?» (вместо «Сколько времени?»).
 «Мне совестно, как честный офицер» (А. С. Грибоедов. Горе от ума).

Пример нарушения согласования предложений:
 «Надо учить русский язык, не делать много ошибок» или «Надо быстро шагать, быстрее дойти» — для несогласованности сложного предложения достаточно опустить или неправильно использовать союз — без союза «чтобы» придаточные предложения в примерах не вполне согласованы с главными. Также согласование придаточного предложения с главным будет нарушено при неправильном использовании союзов — например, если вместо изъяснительного союза (в данном случае «чтобы») использовать, например, противительный «а».

Пример других солецизмов в русском языке:
 «Если бы вы захотели бы»

Несогласованный деепричастный оборот:
 «Приехав в Белев, по счастию попалась нам хорошая квартира» и др. (Д. И. Фонвизин. Письма к родным)
 «Хоть я и не пророк, но, видя мотылька, что он вкруг свечки вьётся, пророчество почти всегда мне удаётся» (И. А. Крылов. Плотичка)
 «Вы согласитесь, что, имея право выбирать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна: я мог бы приписать умеренность мою одному великодушию, но не хочу лгать» (А. С. Пушкин. Выстрел)
 «Сначала он удивлялся и хотел понять, что это значило; потом, убедившись, что понять этого он не может, ему стало скучно» и др. (Л. Н. Толстой. Анна Каренина)
 «Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа» (А. П. Чехов. Жалобная книга)
 «Будучи не в состоянии удержаться в равновесии на лыжах и не обладая никаким опытом для пребывания на льду, его возможности на возвращение к цивилизации были бы весьма невелики» (Руал Амундсен. Южный полюс / Перевод с норвежского М. П. Дьяконовой, под редакцией М. А. Дьяконова)

Пример во французском языке:
 Quoiqu’il est tard, вместо Quoiqu’il soit tard.

Пример в английском языке:
 Field of Cloth of Gold

В португальском языке солецизмы применяются очень часто в устной речи бразильцами, к примеру:
 Fazem vinte anos, вместо Faz vinte anos.
 Cheguei em Fortaleza, вместо Cheguei a Fortaleza.

В бразильской популярной музыке Северо-Востока (штаты Баия, Сержипи, Алагоас, Пернамбуку, Параиба, Риу-Гранди-ду-Норти, Сеара, Пиауи и Мараньян) они применяются как показатель простонародной местной речи:

 Não te esqueça que sou dono dos teus olho, вместо Não te esqueças que sou dono dos teus olhos.
 Nega, não despreza o teu nego, não me deixa tão sozinho, вместо Nega, não desprezes o teu nego, não me deixes tão sozinho.
 Seu doutor, os nordestino tem muita gratidão, вместо Seu doutor, os nordestinos têm muita gratidão.
 Nós já cantemos o baião, o pé de serra… вместо Nós já cantamos o baião, o pé de serra…

Риторика 
Солецизмы характерны для разговорной речи, просторечия, диалектной речи, и их избегают в литературном языке. Поэтому солецизм используется как риторическая фигура для имитации низкого или разговорного стиля.

В число солецизмов в широком (риторическом) смысле включались плеоназм, эллипсис, эналлага и анаколуф (последний в значительной мере совпадает с солецизмом в лингвистическом смысле).

См. также 
 Амфиболия
 Полисемия

Риторические фигуры
Стилистические ошибки
Синтаксис